Katolicka Nauka Społeczna
 
 gronkowiec koaguzalo-ujemny